Sardis désigne :

 Sardis City, une ville située dans l'Alabama ;
 Sardis, une ville située en Géorgie ;
 Sardis, une ville située dans le Kentucky ;
 Sardis, une ville située dans le Mississippi ;
 Sardis, une ville située dans le Tennessee ;

Voir aussi 

 
 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis